Човноподібна кістка — кістка заплесна.
 Човноподібна кістка — кістка зап'ястка.